Соль ( або so, міжнародне позначення G) одна із семи назв нот. 

Частота звуку в першій октаві (рівномірно темперований стрій): 392 Герц

Буває соль дієз, соль бемоль і соль бекар.

нотація в різних октавах

Абсолютна висота

Примітки 

Ноти